Il singolare del Torneo Godó 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Marat Safin era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Juan Carlos Ferrero ha battuto in finale 4–6, 7–5, 6–3, 3–6, 7–5  Carlos Moyá.

Teste di serie
Le prime 8 yesye di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Torneo Godó 2001
ATP Tour 2001